Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 651 dans le monde.

 Route européenne 651 en Autriche 
 Route nationale 651 en France
 Route régionale 651 en Slovénie